Sørreisa puede hacer referencia a:
 Sørreisa, municipio de la provincia noruega de Troms
 Sørreisa, centro administrativo del municipio.